Unglaub ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Unglaub (* 1947), deutscher Literaturwissenschaftler und Komparatist
 Konrad Unglaub (1860–1940), deutscher Eisenbahningenieur und Philatelist
 Volker Unglaub (* 1955), deutscher Fernschachspieler